Il singolare  dell'Honolulu Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michael Russell era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Ryan Harrison.

Harrison ha battuto in finale Alex Kuznetsov 6–4, 3–6, 6–4.

Teste di serie

  Michael Russell (semifinali)
  Robert Kendrick (quarti di finale)
  Ryan Sweeting (quarti di finale)
  Grega Žemlja (primo turno)

 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Ryan Harrison (campione)
 Tim Smyczek (secondo turno)
 Jesse Witten (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Honolulu Challenger 2011
ATP Challenger Tour 2011